Тимербула́тов () — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:
 Тимербулатов, Альберт Ахатович (род. 1961) — мастер спорта СССР по конькобежному спорту, советский российский тренер.
 Тимербулатов, Виль Мамилович (род. 1952) — академик АН Башкортостана.
 Тимербулатов, Зуфар Мухтарович (род. 1951) — башкирский политик, журналист, учёный, топ-менеджер.
 Тимербулатов, Тимур Рафкатович (род. 1954) — российский предприниматель, основатель и владелец инвестиционно-строительного холдинга «Группа компаний „Конти“».
 Тимербулатов, Шамиль Харисович (1950—2013) — татарский композитор; Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (1995).

См. также 
 Темирбулатовы